Romain est un adjectif, un nom commun ou un nom propre qui peut se référer à :

Adjectif 
Romain qualifie tout ce qui a trait :
 à la ville de Rome ;
 plus spécifiquement à la Rome antique ;
 ainsi qu'à l'Empire romain ;
 ou à la police romaine ;
 ou encore à l'Église catholique romaine.

Nom commun 
 Le romain est un cépage implanté en Bourgogne.
 Le romain est un dialecte semblable à l'italien et au toscan, parlé à Rome.
 Le romain est, en typographie, opposé à l'italique.
 Un Romain était un citoyen de la Rome antique.
 Un Romain est un habitant de Rome,
"Romains"  (Romanoi) est le nom autoproclamé des habitants de l'empire byzantin, héritier de l'Empire romain, et puis par association de toute personne grec jusqu'au XIXe siècle.

Nom propre

Prénom 
 Romain est un prénom masculin.

Patronyme 

 François Romain (1647-1735), architecte flamando-français ;
 Jean Romain (1952-), enseignant, écrivain et homme politique suisse ;
 Jules Romain (1492-1546), peintre, architecte et décorateur italien du  ;
 Jules Romain Barni, (1818-1878), philosophe et homme politique français, député de la Somme ;
 Jules Romains (1885-1972), écrivain, philosophe, poète et dramaturge français ;
Marie Romain (1850-1930), écrivaine et poète française, a notamment écrit Les aventures d'Éline et Cent pérélis, cent pérélas ;
 Thomas Romain (1977-), réalisateur français ;
 Patrice Romain (1960- ), écrivain français ;
 Grégoire Romain (2003-), cycliste français.

Pseudonyme

Saints chrétiens 
Voir

Ecclésiastiques 
 Romain, pape.
 Romain, évêque de Rochester entre 624 et 627, membre de la mission grégorienne.

Empereurs 
 Romain  Lécapène, empereur byzantin.
 Romain II, empereur byzantin.
 Romain III Argyre, empereur byzantin.
 Romain IV (né Romain Diogène), militaire puis empereur byzantin
 Romain, tsar de Bulgarie.

Autres 
 Romain (-v. 596), un  exarque de Ravenne.

Toponyme

Romain est aussi le nom (ou partie du nom) de plusieurs communes françaises :

 Romain (Doubs) ;
 Romain (Jura) ;
 Romain (Marne) ;
Romain (Dordogne), aujourd'hui partie de Champs-Romain.
 Romain (Meurthe-et-Moselle) ;
 Romain-aux-Bois (Vosges) ;
 Romain-sur-Meuse (Haute-Marne) ;
 Romainville (Seine-Saint-Denis) ;
 Romainville, un hameau de Magny-les-Hameaux (Yvelines) ;
 Cosnes-et-Romain (Meurthe-et-Moselle) ;
 Saint-Romain de Colbosc (seine maritime);
 Saint-Romain-au-Mont-d'Or (Rhône) ;
 Saint-Romain-de-Jalionas (Isère) ;
 Saint-Romain-de-Benet (Charente-Maritime).
Saint-Romain-d'Ay (Ardèche)

Culture 
 Romain est un album de bande dessinée de Mélaka.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 ,

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France